Bowers Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bowers Mountain (Georgia)
 Bowers Mountain (Maine)
 Bowers Mountain (Pennsylvania)
 Bowers Mountain (Virginia)